Список сезонов Милуоки Бакс в Национальной баскетбольной ассоциации. За 44 сезон своего существования (до 2012 года), «Бакс» вышли в плей-офф НБА 26 раз. Команда выиграла один титул НБА в 1971 году и выходила в финал в 1974 году. Наилучший показатель побед-поражений команды был 66-16, в сезоне 1970/71, худший результат был 20-62 в сезоне 1993/94.

Ссылки
Milwaukee Bucks Franchise History at Basketball Reference

Милуоки Бакс
Милуоки Бакс